Moria kan syfta på följande:
 Moria berg, ett berg som omnämns i Bibeln
 Moria land, en roman av Sven Delblanc
 Moria (Tolkien), en fiktiv stad i Tolkiens värld om Midgård
 Mória, en ort i Grekland